Cisowski peut désigner :

Patronyme 

  (né en 1962), peintre, graphiste et artiste multimédia polonais ;
 Thadée Cisowski (1927-2005), footballeur français.

Autre 

 , personnage littéraire de Satan de la septième classe.

Patronyme polonais